Omid Noroozi ist der Name folgender Personen:

* Omid Noroozi (Schachspieler) (* 1988), iranischer Schachspieler 
 Omid Haji Noroozi (* 1986), iranischer Ringer